Crans, Ain
 Crans, Jura